

Codici 
 nmo – codice ISO 639-3 della lingua moyo aga

Medicina
NMO – Neuromielite ottica o malattia di Devic

Chimica
 NMO – Abbreviazione di N-Ossido di N-metilmorfolina